Квикборн (Дитмаршен) — коммуна в Германии.
 Квикборн (Пиннеберг) — город в Германии.